New wave kan avse:

 New wave-musik – en subgenre inom västerländsk populärmusik som uppstod i Storbritannien ungefär 1977–78 
 New Wave (festival) – en popmusikfestival som årligen sedan 2002 arrangeras i Jurmala, Lettland.
 New Wave Group – ett företag inom branscherna profil- och fritidskläder, skor, accessoarer och presentartiklar
 New Wave Sharks – under 1990-talet namn på en basketklubben i Göteborg, se  Gothia Basket

Nya vågen kan avse:
 Nya vågen (film) –  en ny rörelse som uppkom under 1950- och 1960-talet inom filmen
 Franska nya vågen – en strömning inom den franska filmen under 1960-talet